Aguirre (departement), een departement in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Aguirre, der Zorn Gottes of Aguirre, the Wrath of God, een film uit 1972 van Werner Herzog, vrij gebaseerd op het leven van Lope de Aguirre
 Aguirre (album), een album van Popol Vuh
 Aguirre (strip), strip(reeks) van Felipe Hernández Cava en Enrique Breccia

Personen 
Aguirre, een familienaam van Baskisch oorsprong
 Esperanza Aguirre (1952), Spaans politica
 Javier Aguirre (1958), Mexicaans voetballer en voetbaltrainer
 Jorge Aguirre (1962), Argentijns judoka 
 José Aguirre (1903-1960), Baskisch politicus
 Lope de Aguirre (ca. 1510-1561), Spaans conquistador
 Mark Aguirre (1959), Amerikaans basketbalspeler
 Phara de Aguirre (1961), Belgisch journaliste en presentatrice

Achternaam